David Frost kan henvise til flere personer:
 David Frost (tv-vært) (1939-2013) – britisk forfatter, journalist og tv-vært
 David Frost (diplomat) (født 1965) – britisk diplomat og livsvarigt medlem af Overhuset